Doti peut faire référence à :

Toponyme 
 district de Doti, l'un des 75 districts du Népal.
 la Région de développement Extrême-Ouest, au Népal, aussi appelée région de Doti.

Autres 
 Pol Doti, biologiste moléculaire membre de l'Académie serbe des sciences et des arts
 DOTI : Deutsche Offshore-Testfeld et Infrastruktur GmbH, société chargée du parc éolien européen Alpha Ventus